29-е первенство России среди клубов Высшей лиги начался 5 сентября 2020 года, закончился 27 апреля 2021 года

Участники 

В этом сезоне турнир пройдёт в 3 этапа:
 I этап - Регулярный чемпионат (участники будут разделены на 2 конференции: «Восток» и «Запад». В конференции «Запад» команды сыграют по 2 игры: на своём и чужом поле, а в группе «Восток» команды поделены на подгруппы (Север, Юг, Запад, Центр, Восток), каждые команды подгрупп сыграют матчи в два круга «на своём и чужом поле»). 
 II этап - По итогу регулярного чемпионата, команды занявшие в своих конференциях 1-8 места, выходят в 1/8 финала. В этом раунде 1-4 места сыграют с командами занявшие 5-8 местами в своих конференциях. Все матчи пройдут до двух побед, команды сыграют «на своём и чужом поле». 
 III этап - В 1/4 финала выйдут лучшие 4 команды из двух конференций, победившие в 1/8, и проведут матчи между собой. Команды сыграют «на своём и чужом поле». Победитель чемпионата определится в финале

Ориентировочное окончание турнира в группах — апрель 2021 года. Победитель определится в стадии плей-офф. Состав на этот сезон подразумевает 14-16 команд в двух конференциях. 27 мая 2020 года, на совещании АМФР, было объявлено что к западной конференции присоединятся две новые команды: МФК «Спартак-Донецк» из Ростовской области и МФК «Ростов» из Ростова-на-Дону. Также к ним присоединится новый клуб из Ставрополя - МФК «Голден Игл», который был основан на базе бывшего грозненского «Беркута» и спустя семь сезонов вернётся МФК «Глазов» (в прошлом «Прогресс»). Самарский ГТС перешёл из западной конференции в восточную, дубль Новой генерации перешёл в западную конференцию.

Ушли из Высшей Лиги:

 МосПолитех (Москва) - не выступит в этом сезоне в связи с изменением финансовых условий по участию в лиге 
 МФК «Динамо» (Московская область) - прекратил своё существование
 МФК «Красная Гвардия» (Москва)
 МФК «Деловой партнёр» (Великий Новгород)
 МФК «Заря» (Якутск) - не выступит в этом сезоне в связи с запрето на проведение тренировочных занятий и матчей в Республике Саха (Якутия)
 МФК «Торпедо» (Нижегородская область) - перешёл в Чемпионат России по мини-футболу среди команд клубов Суперлиги
 СДЮСШОР «Нефтяник» (Сургут)

Пришли в Высшую Лигу:

 МФК «Спартак-Донецк» (Ростовская область) - команда представляет Донецкую Народную Республику
 МФК «Ростов» (Ростов-на-Дону)
 Глазов (Глазов) - последний раз участвовал первенстве сезона 2012/2013, также участвовал в Суперлиге, затем в Первой лиге
 ДЮСШ-Ямал (Новый Уренгой) - последний раз участвовал в сезоне 2018/2019
 МФК «Голден Игл» (Ставрополь)
 МФК «Норман» (Нижегородская область) - дублирующий состав МФК «Торпедо»
 МФК «Спартак» - вернулся в лигу и заменил МФК «Заря»

Запад

Восток

Регулярный чемпионат

Восток 

 

Бомбардиры:
  Денис Мустафин (Факел-ГТС) - 31
  Никита Кузнецов (ПМФК «Сибиряк») - 29
  Руслан Фазылов (Сигма-К) - 24
  Александр Мирошниченко (Сигма-К) - 23
  Виктор Лейфельд (СибТранзит) - 21

Лидеры регулярного чемпионата Восток

Запад 

Бомбардиры:
  Максим Конов (Газпром бурение) - 28
  Александр Коробейников (КПРФ-2) - 24
  Афган Рахманов (КПРФ-2) - 22
  Богдан Свиридов (Спартак-Донецк) - 21
  Олег Безруков (КПРФ-2) - 19

Лидеры регулярного чемпионата Восток

1/8 финала 
В стадию 1/8 финала проходят по 8 команд из каждого дивизиона. Команды играют по два матча (дома и в гостях). Команды, которые оказались выше по итогам регулярного чемпионата, играют ответные матчи дома. Победитель определяется по сумме двух игр. Выигравшие команды отправляются в четвертьфинал первенства.

Восток 
Первые матчи: 2-3 апреля

Вторые матчи: 6 апреля

Запад 
Первые матчи: 3 апреля

Вторые матчи: 6 апреля

Плей-офф 
Согласно Регламенту, первые номера рейтинга в своих конференциях сыграют с командами, ставшими четвёртыми в другой конференции. Вторые номера рейтинга сыграют с третьими по той же системе. Команды встречаются дважды - дома и в гостях. При этом команда, занявшая в регулярном чемпионате более высокое место, второй матч играет дома. Победитель определяется по сумме двух игр. Выигравшие команды отправляются в полуфинал первенства. Победители полуфиналов отправляются в финал первенства, проигравшие сыграют матчи за 3-е место.

1/4 финала: 10 и 13 апреля
1/2 финала: 17 и 20 апреля
Финал: 24 и 27 апреля

Полуфинал - перепосев

Итог

Награды 
 Бомбардир —  Денис Мустафин (Факел-ГТС), 36 гол
 Лучший игрок —  Александр Коробейников (КПРФ-2)
 Лучший вратарь —  Георгий Замтарадзе (КПРФ-2)
 Лучший защитник —  Александр Давыдов (Газпром бурение)
 Лучший нападающий —  Роман Адамов (Спартак)

Повышение в классе 
Ни один из клубов Высшей лиги 2020/21 не заявился в Суперлигу на следующий сезон

См. также 
 Чемпионат России по мини-футболу 2020/2021
 Кубок России по мини-футболу 2020/2021

Ссылки 
 Высшая лига на сайте АМФР 
 Дивизион «Восток» на сайте МОО «СФФУ и ЗС»

Примечания 

Соревнования по мини-футболу в России